Николай Любомудров:
 Любомудров, Николай Васильевич (1830—1897) — священник Православной Российской Церкви, краевед.
 Любомудров, Николай Иванович (1862—1918) — православный священник, причислен Русской православной церковью к лику священномучеников.